Abraham Blondet (c. 1560-1634), musicien et compositeur français ;
 Héctor Blondet (1947-2006), basketteur portoricain ;
 Maurizio Blondet (né en 1944), journaliste et essayiste italien.

Voir aussi 
 Émile Blondet, un personnage de La Comédie humaine.